Calès (Dordonha)
 Calès (Lot)